Пърнявор () е град в Република Сръбска, федерация Босна и Херцеговина. Административен център на община Пърнявор. Населението на града през 1991 година е 8104 души.

История

Население 
Населението на града през 1991 година е 8104 души.

Етнически състав

Побратимени градове 
  Жидачов, Украйна
  Болеславец, Полша

Градове в Република Сръбска